A japán nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság tizenötödik futama. A versenyt Motegiben rendezték szeptember 24-én.

A királykategória versenyét Loris Capirossi nyerte, a negyedlitereseknél Aojama Hirosi végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Mika Kallio diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Versenyzők

Konstruktőrök

Jegyzetek

Források

Japán
motogp